Abelin é um sobrenome e pode referir-se a:
Jean-Pierre Abelin (n. 1950), político francês
Johann Philipp Abelin (m. 1634), historiador alemão

Desambiguação